Courtenay (Brits-Columbia) in Canada
 Courtenay (Isère) in Frankrijk
 Courtenay (Loiret) in Frankrijk
 Courtenay (North Dakota) in de V.S.
 het Huis Courtenay